Thunnus – pesce della famiglia Scombridae
 Tonno in scatola – conserva alimentare 
 Ventre di tonno – pietanza ligure
 Tonno – figura araldica
 Giò Di Tonno – cantante e attore italiano